Талгар ():

Топоним 
 Талгар — город, центр Талгарского района Алматинской области.
 Талгар — городище, памятник истории и культуры Казахстана республиканского значения.
 Талгар — горная вершина в Заилийском Алатау (Северный Тянь-Шань).
 Талгар — река в Талгарском районе Алматинской области, образуется при слиянии трёх рек: Левый Талгар, Средний Талгар и Правый Талгар.
 Талгар (Талгарь, Толгар), по-турецки — вор, грабитель.
Талгар происходит от города Талхис

См. также 
 Большой Талгарский перевал — перевал в Малоалматинском отроге хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань)